Blastophorum är ett släkte av svampar. Blastophorum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Blastophorum